Personen

Christine Nesbitt, Canadees langebaanschaatsster
James Nesbitt, Noord-Iers acteur
Máiréad Nesbitt, Iers violiste
Nina Nesbitt, Schotse singer-songwriter

Plaatsen

Nesbitt (Texas)
Nesbitt (Engeland)